Nils Vogt er navnet på flere personer, blandt andre:

 Niels Petersen Vogt (1817-94) – norsk amtmand og statsråd
 Nils Vogt (publicist) (1859-1927) – norsk publicist
 Nils Collett Vogt (1864-1937) – norsk forfatter
 Nils Vogt (skuespiller) (1948-) – norsk skuespiller